Tokio, de metropool of prefectuur in Japan
 Tokio (stad), de vroegere stad
 Tokyo (roman), een misdaadroman van de Britse schrijver Mo Hayder
 Tokyo Sexwale, eigenlijk Mosima Gabriel Sexwale, een Afrikaans politicus en antiapartheidsactivist
 Tokyo (Yui), een single van de Japanse zangeres Yui
 Tokyo (Vampires & Wolves)